Asobo Studio SARL — французская компания-разработчик видеоигр. Основана в 2002 году, базируется в Бордо. За время существования, студия разработала 17 видеоигр, среди которых , A Plague Tale: Innocence, Microsoft Flight Simulator (2020), а также игры по мотивам мультфильмов студии Pixar.

История 
Студия Asobo была основана в 2002 году и первоначально состояла из 12 разработчиков. Купив права на многопользовательскую игру Super Farm для PlayStation 2, студия смогла выпустить её в 2003 году, издателем выступила компания Ignition Entertainment. Позже студия разработала ещё несколько видеоигр для различных платформ, пока на неё не обратила внимание компания THQ для создания игры к мультфильму студии Pixar «Рататуй». Asobo стала быстро расширятся, нанимая по 20% новых сотрудников в год, что привело к созданию двух производственных линий, и вскоре была привлечена для разработки видеоигр по мотивам мультфильмов ВАЛЛ-И и Вверх.

Во время Games Convention в 2008 году, компания Codemasters анонсировала игру Fuel в жанре автомобильных гонок, разрабатываемую студией Asobo. Fuel вышла в 2009 году для Xbox 360, PlayStation 3 и ПК.

С 2010 по 2012 студия работала над игрой Rush: A Disney-Pixar Adventure для Xbox 360 Kinect. В игре присутствует функция сканирования лица игрока, позволяющая создать на его основе аватар в стиле Pixar с персонажами из мультфильмов Рататуй, Суперсемейка, Тачки, Вверх и История игрушек. Игра была выпущена Microsoft и Disney Interactive Studios в марте 2012 года.

В 2014 году студия Asobo в партнерстве с Ubisoft выпустила сборник Monopoly Family Fun для PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One, включая Monopoly Plus, My Monopoly и Monopoly Deal, а также The Crew для Xbox 360. В 2016 году студия снова сотрудничала с Microsoft, чтобы выпустить две игры для очков смешанной реальности HoloLens: Fragments и Young Conker. Обе игры были выпущены 30 марта 2016 года в версиях для разработчиков. В 2017 году студия анонсировала приключенческую игру A Plague Tale: Innocence, выпущенную компанией Focus Home Interactive для ПК и консолей в 2019 году. В том же году студия выпустила Monopoly for Nintendo Switch совместно с голландской компанией Engine Software.

В 2020 студия стала разработчиком компьютерной игры Microsoft Flight Simulator в жанре авиасимулятора, выпущенной 18 августа 2020 года для Microsoft Windows.

Разработанные игры

Награды 
 GameSpot, Special Award (2008) — «Most Surprisingly Good Game» за WALL-E для PS2
 GameSpot, Special Award (2008) — «Better Use of a Creative License» за WALL-E для PS2
 Annie Award (2008) — «Best Animated Video Game» за Ratatouille
 French Video Game Festival, Milthon Award (2008) — «Home console game» за WALL-E для PS2
 Рекорд Гиннесса (2009) — «The Biggest Console Game Ever» за Fuel
 Steam Awards (2019) — «Лучшая игра с выдающимся сюжетом» за A Plague Tale: Innocence

Примечания

Ссылки 
 

Компании, основанные в 2002 году
Производители компьютерных игр Франции